Oststadt (pol. miasto wschodnie) - nazwa wielu dzielnic położonych na wschód od śródmieścia w niemieckich miastach.

Dzielnice o nazwie Oststadt znajdują się w następujących miastach:
 Getynga  
 Hanower 
 Karlsruhe  
 Mannheim  
 Neubrandenburg  

Geografia Niemiec